Леони́д Гео́ргиевич Ивано́в:
 Иванов, Леонид Георгиевич (1950—1980) — советский лётчик-испытатель, космонавт.
 Иванов, Леонид Георгиевич (1918—2015) — советский военный контрразведчик, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке. Примечания